Ahlbeck, ancienne commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, quartier de la commune de Heringsdorf ;
 Ahlbeck, commune allemande de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, près d'Ueckermünde.